Jezero Tanganjika, jezero u istočnoj Africi
Republika Tanganjika, savezna država u sklopu Tanzanije